Grande zone arabe de libre-échange
 Association du commerce des céréales et des aliments pour animaux (Grain and Feed Trade Association)